Schwerkraft steht für:

in der Physik:
 Gravitation
 Schwerebeschleunigung
 Gewichtskraft

sowie:
 Schwerkraft (Film), ein Film von Maximilian Erlenwein

Siehe auch:

 Abnorme Schwerkraft, Ursache für Unfallverletzungen
 Monty Pythons wunderbare Welt der Schwerkraft, britische Komödie von Ian McNaughton